Лаура Кармајн () мексичка је глумица.

Филмографија

Теленовеле

ТВ серије

Награде

Спољашње везе 

 
 Биографија на Телевисином порталу 

Рођени 1983.
Мексичке глумице
Биографије живих особа